Kullen (Skåne), een schiereiland in het noordwesten van het Zweedse landschap Skåne
Kullen (Rånerivier) (Kullaberg), een Zweeds eiland in de Råneälven
Vuurtoren van Kullen, vuurtoren van Kullen